Rockola bezeichnet:

 Das Album Rockola der Musikgruppe Suit Yourself aus dem Jahr 2002.
 Die Rock-Ola Manufacturing Corporation.
 Den Song Rock Rock-Ola des Sängers Merrill Moore.

Rockola ist der Familienname folgender Personen:

 David Cullen Rockola, Erfinder und Gründer der Rock-Ola Manufacturing Corporation
 Gisela Rockola (* 1938), deutsche Schlagersängerin und Ehrenamtlerin, siehe Gisela Marell